Redland ist der Name folgender Orte:

in den Vereinigten Staaten:
 Redland (Arkansas)
 Redland (Florida)
 Redland (Georgia)
 Redland (Louisiana)
 Redland (Maryland)
 Redland (North Carolina)
 Redland (Oklahoma)
 Redland (McCurtain County, Oklahoma)
 Redland (Sequoyah County, Oklahoma)
 Redland (Angelina County, Texas)
 Redland (Leon County, Texas)
 Redland (Van Zandt County, Texas)

im Vereinigten Königreich:
 Redland (Bristol), Stadtteil von Bristol
 Redland (Orkney), Weiler auf der Orkneyinsel Mainland

Siehe auch:
 Redland City, Verwaltungsgebiet in Queensland, Australien
 Redlands